Poltronieri ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Poltronieri (1892–1983), italienischer Violinist und Musikpädagoge
 Mario Poltronieri (1929–2017), italienischer Journalist und Autorennfahrer